Hoyo de Pinares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Hoyo de Pinares, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Hoyo de Pinares (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar